Kreuzberghof steht für:

 Kreuzberghof (Bretzfeld), Einzelhof in der Teilgemarkung Scheppach der Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kreuzberghof (Östringen), Einzelhof in der Gemarkung Tiefenbach der Stadt Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kreuzberghof (Polch), Einzelhof in der Stadtgemarkung von Polch, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz